Luca Pairetto (1984) – arbitro di calcio italiano, figlio di Pierluigi
 Pierluigi Pairetto (1952) – arbitro di calcio italiano, padre di Luca